ТМТ — многозначная аббревиатура:
 ТМТ — торговый морской транспорт, Торгмортранс
 ТМТ — тощая масса тела
 ТМТ — традиционная медикаментозная терапия

См. также 
 БТМТ — блок топливо-масляного теплообменника
  — аббревиатура латиницей